Anouk es el nombre artístico por el que se conoce tanto a:

 la cantante francesa Anouk Khelifa-Pascal; o
 la cantante neerlandesa Anouk Teeuwe.